Грюнштейн, Карл Иванович (1886—1936) — революционер и участник Гражданской войны, член Реввоенсовета 5-й армии РККА.
 Грюнштейн, Майкл (род. 1946, Румыния) — американский биохимик, специалист по гистонам, генетической регуляции, эпигенетике.